Paus Stefanus IV (V), paus (816-817)
 Paus Stefanus V (VI), paus (885-891)
 Stefanus V van Hongarije, koning van Hongarije (1270-1272)